Mummucia är ett släkte av spindeldjur. Mummucia ingår i familjen Mummuciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skorpionspindlar
Mummucia